Florijan je lahko:
 Florijan, ime
 Florijan, Klanjec (Hrvaška)